Por Furtado de Mendonça ou Mendonça Furtado, sobrenome importante na história luso-brasileira, pode estar à procura de:

Afonso Furtado de Mendonça, (1561 — 1630) foi um prelado português, durante cinco anos bispo da Guarda.
Antônio Carlos Furtado de Mendonça  (1728 - ?), foi um militar e administrador colonial português.
André Furtado de Mendonça
Jacinto Furtado de Mendonça (1760 — 1834), político brasileiro.
João Furtado de Mendonça, governante da capitania do Rio de Janeiro entre 1686 e 1689.
João de Mendonça Furtado (1530 — 1578), 21.º Governador da Índia.
Lopo Furtado de Mendonça (1661 - 1730), almirante português, Conde do Rio Grande.
Luís de Mendonça Furtado e Albuquerque (1610 - 1677), nobre e militar português.
Luís Joaquim Duque Estrada Furtado de Mendonça
Pedro de Mendonça Furtado, alcaide-mor de Mourão e um dos Quarenta Conjurados.
Salvador Fernandes Furtado de Mendonça (?-1725), bandeirante, descobridor de ouro em Minas Gerais.
Salvador Furtado de Mendonça, conselheiro paulista, professor da Faculdade do Largo de S. Francisco, pai dos escritores Lúcio e Salvador de Mendonça.

Viscondes e Condes de Barbacena 
Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça
Afonso Furtado de Mendonça (3º Visconde de Barbacena)
Francisco Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro
Jorge Furtado de Mendonça, (m. 1708), 2º Conde de Barbacena.
Luís António Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro (1754 — 1830) Visconde e 1º Conde de Barbacena, governador de Minas Gerais ao tempo da Inconfidência Mineira.
Luís Xavier Furtado de Mendonça

Outros 
Passaram à história sem o sobrenome completo:
Ana de Mendonça, religiosa portuguesa.
Cristóvão de Mendonça (14?? - Ormuz, 1530), nobre e explorador português.
Feliciano Cardoso de Mendonça
Hipólito da Costa, (1774 — 1823), diplomata luso-brasileiro.
Luciana Curtis, (1976), modelo brasileira.
Lúcio de Mendonça, escritor brasileiro, fundador da Academia.
Salvador de Mendonça, escritor brasileiro, fundador da Academia.

Ver também 
Afonso Furtado de Mendonça
Furtado

Ligações externas 
 Os Furtado  de Mendonça Portugueses, por Manuel Abranches Soveral e Manuel Lamas de Mendonça, Ensaio sobre a sua verdadeira origem, 2004